Будь со мной (фильм, 2005) — Сингапур, режиссёр Эрик Ху.
 Будь со мной (фильм, 2009, Россия) — Россия, режиссёр Мария Максимова.
 Будь со мной (фильм, 2009, Индия) — Индия, режиссёр Б. Х. Тхарун Кумар.